Глазуно́в — русская фамилия; имеет женскую форму Глазунова.

Носители фамилии

Глазунов 
 
 Глазунов, Антон Олегович (род. 1986) — российский баскетболист.
 Глазунов, Василий Афанасьевич (1895/1896—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза.
 
 Глазунов, Григорий Иванович (1918—1989) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Глазунов, Дмитрий Константинович (1869—1914) — русский энтомолог и путешественник.
 
 
 Глазунов, Игорь Александрович (род. 1935) — заслуженный учитель школы РСФСР.
 
 Глазунов, Кирилл Евгеньевич (1923—2009) — актёр.
 Глазунов, Константин Ильич (1828—1914) — русский книгоиздатель и книготорговец.
 Глазунов, Матвей Петрович (1757—1830) — московский 2-й гильдии купец, основатель старейшей в России книжной фирмы.
 Глазунов, Михаил Фёдорович (1896—1967) — советский патологоанатом.
 Глазунов, Олег Михайлович (род. 1927) — российский геохимик.
 Глазунов, Освальд Фёдорович (1891—1947) — советский латышский актёр.
 Глазунов, Пётр Алексеевич (1920—1992) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Глазунов, Фёдор Васильевич (1900 — ?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Глазунов, Эдуард Борисович (род. 1970) — советский и казахстанский футболист, тренер.
 Глазунов, Юрий Трофимович (1942—2022) — советский и российский математик.

Глазунова

Топоним 
 Глазунов — река в России, протекает в Челябинской области.